Василий Митрофанович Пословский (19 марта 1961, с. Чернавка, Воронежская область, СССР) — российский государственный деятель, юрист. 

Прокурор Республики Адыгея (2011 — 2017). Прокурор Республики Чувашия (2017 — 2020). Государственный советник юстиции 2 класса.

Биография 
Василий Митрофанович родился 19 марта 1961 года в с. Чернавка Панинского района Воронежской области.

В 1984 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.

В органах прокуратуры с 1984 года.

С 1984 по 1987 годы — стажер, помощник прокурора, заместитель прокурора Ленинского района Тульской области.

С 1987 по 1990 годы — прокурор Одоевского района Тульской области.

С 1990 по 2002 годы — прокурор Пролетарского района г. Тулы.

С 15 мая 2002 по 12 декабря 2011 года  —  заместитель прокурора Тульской области.

С 12 декабря 2011 года — прокурор  Республики Адыгея.

С 29 декабря 2012 года — Государственный советник юстиции 3 класса .

С 12 января 2015 года — Государственный советник юстиции 2 класса.

С 17 июня 2017 по 2 марта 2020 года — прокурор Чувашской Республики.

Женат, имеет двоих детей.

Награды 
 Медаль «290 лет прокуратуре России»
 Медаль Руденко
 Медаль «Слава Адыгеи»
 нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации»;
 нагрудный знак «За безупречную службу»;
 Знак отличия «За верность закону» I степени.
 Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации.
 За добросовестное исполнение служебного долга поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации.

См. также 
 Список глав прокуратур субъектов Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Василий Пословский – новый прокурор Чувашии
 Пословский В. М.
 Пословский Василий Митрофанович
 ПОСЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ
 Пословский Василий Митрофанович Прокурор Республики Адыгея

Прокуроры Адыгеи
Заслуженные работники прокуратуры Российской Федерации
Награждённые медалью Руденко Прокуратуры России
Государственные советники юстиции 2-го класса